Тележники — название нескольких населённых пунктов:
 Тележники — деревня в Островском районе Псковской области.
 Тележники — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Тележники — деревня в Себежском районе Псковской области.